Miranda puede referirse a:

Antroponimia 

 Miranda, como apellido.
 Miranda, como nombre.

Astronomía 

 Miranda, un satélite natural del planeta Urano;
 Miranda (satélite artificial), un satélite artificial del Reino Unido;
 Satélite Miranda (VRSS-1), segundo satélite artificial venezolano;

Derecho 

 Advertencia Miranda (Miranda Warning), advertencia dada a un detenido en Estados Unidos acerca de sus derechos;

Hidrografía 

 río de Miranda, antiguo nombre del río Eo;

Localidades y divisiones administrativas 

Argentina
 Miranda, localidad de la provincia de La Rioja;
 Los Miranda, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
Brasil
 Miranda, municipio del estado Mato Grosso do Sul;
Chile
 Lo Miranda, localidad en la comuna de Doñihue;
Colombia
 Miranda, municipio del Departamento del Cauca;
España
 Miranda, diputación de Cartagena, Murcia;
 Miranda, parroquia del concejo de Avilés, Asturias;
 Miranda, un lugar del concejo de Castrillón, Asturias;
 Miranda de Arga, villa de Navarra;
 Miranda de Azán, pueblo de la provincia de Salamanca, Castilla y León;
 Miranda del Castañar, pueblo de la provincia de Salamanca, Castilla y León;
 Miranda de Duero, pueblo la provincia de Soria, Castilla y León;
 Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos, Castilla y León;
 Belmonte de Miranda, concejo asturiano;
Estados Unidos
 Miranda, localidad de California;
Italia
 Miranda, localidad y comuna italiana de la provincia de Isernia;
Portugal
 Miranda do Corvo, municipio portugués del Distrito de Coímbra;
 Miranda do Douro, municipio portugués del Distrito de Braganza;
Venezuela
 Miranda, un estado de Venezuela;
 Miranda, un antiguo estado de Venezuela, existente entre 1889 y 1898;
 Municipio Miranda, nombre de cinco subdivisiones político-administrativas de Venezuela;
 Municipio Francisco de Miranda, nombre de tres subdivisiones político-administrativas de Venezuela.

Informática 

 Miranda IM es un cliente de mensajería instantánea para redes múltiples;
 Miranda, lenguaje de programación;

Música 

 Miranda, cantante colombiana;
 Miranda!, grupo musical de Argentina;
 Miranda Warning, banda de música española;
 Killing Miránda, banda de rock gótico de Londres, Reino Unido;

Cine y televisión 

Miranda, película italiana dirigida por Tinto Brass.
Miranda, comedia de situación británica.

Personas 

Carmen Miranda (1909-1955), actriz y cantante portuguesa nacionalizada brasileña.
Aurora Miranda (1915-2005), actriz y cantante brasileña, hermana menor de Carmen Miranda.
 Chyno Miranda (1984-), cantante venezolano.
 Eduardo Miranda Sousa (1909-1990), ingeniero y político peruano.
 Faustino Miranda (1905-1964), botánico español.
 Francisco de Miranda (1750-1816), precursor y maestro de los próceres de la independencia hispanoamericana.
 João Miranda (1984-), futbolista brasileño.
 Ismael Miranda (1950-), cantante de salsa puertorriqueño.
 Lin-Manuel Miranda (1980-), compositor, guionista, rapero y actor puertorriqueño.
 Miranda (1984-), cantante colombiana.
 Miranda (1976-), cantante francesa.
 Osvaldo Miranda (1915-2011), actor argentino.
 Pedro de Miranda (1517-1573) capitán español en la conquista de Chile.
 Julio Miranda (cantautor) (1953-1993) cantante venezolano de música llanera.
 Juan Miranda González, (2000) futbolista español.

Buques 

 ARV Miranda, un cañonero de la Armada de Venezuela que previamente sirvió en la española con el nombre de Diego Velázquez.

Enlaces externos